The Humans — румынская группа из Бухареста, в состав которого входят вокалистка Кристина Карамарку, гитарист Александру Чисмару, клавишник Александру Матей, бас-гитарист Алин Нягое и барабанщик Ади Тетраде. Представитель Румынии на песенном конкурсе «Евровидение-2018» с песней «Goodbye».

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Страница на facebook

Музыкальные коллективы Румынии
Участники «Евровидения-2018»
Представители Румынии на «Евровидении»